Vierordt ist der Name von:

 Heinrich Vierordt (1797–1867), Bankier, Stifter des Vierordtbades in Karlsruhe
 Heinrich Wilhelm Vierordt (1855–1945), Karlsruher Schriftsteller und Heimatdichter, Enkel des vorstehenden Bankiers Heinrich Vierordt
 Hermann Vierordt (1853–1943), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker
 Karl von Vierordt (1818–1884), deutscher Physiologe
 Karl Friedrich Vierordt (1790–1864), deutscher Historiker und Pädagoge